ODB może odnosić się do:
 Port lotniczy Kordoba

Ludzie 
 Ol’ Dirty Bastard (1968-2004) – amerykański raper, członek grupy Wu-Tang Clan
 Jessica Kresa (1978) – wrestlerka występująca pod pseudonimem ODB

Informatyka i technologia 
 .odb – format baz danych w standardzie OpenDocument
 Obiektowa baza danych (, ODB)
 ODB++

Publikacje 
 Oxford Dictionary of Byzantium